140 rok naszej ery
 140 rok przed naszą erą
 140 liczba naturalna 
 galaktyka NGC 140
 planetoida (140) Siwa
 droga wojewódzka nr 140
 linia kolejowa nr 140
 Sonet 140 Williama Shakespeare'a
 Psalm 140
 fragment starogreckiego wiersza Alcman 40 Davies = 140 Calame
 system rakietowy MGM-140 ATACMS
 radiostacja R-140
 samolot An-140